Lauren Mayberry – cantante, cantautrice e giornalista scozzese
 Lee Mayberry – ex cestista statunitense
 Jermane Mayberry – ex giocatore statunitense di football americano
 Tanner Mayberry – attrice pornografica statunitense